Autoritatea  pentru  Supravegherea și  Protecția  Animalelor (ASPA) este un serviciu public de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică și se află, din punct de vedere administrativ, în subordinea Consiliului General al Municipiului București, fiind finanțat din subvenții acordate din bugetul local al Municipiului București, din venituri proprii și alte surse în condițiile legii, după caz. ASPA are ca rol gestionarea și bunăstarea animalelor fără stăpân din București și administrează trei centre de adopții: ASPA Pallady, ASPA Mihăilești și ASPA Bragadiru,  capacitatea totală a acestora fiind în jur de 1200 locuri.

Obiectul și scopul activității 

Obiectul de activitate al Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor îl constituie:
 Gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului București;
 Derularea și implementarea unor proiecte în vederea promovării adopției;
 Sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree de pe raza Mun București;
 Realizarea de activități și programe educaționale de conștientizare publică a rolului animalelor;
 Asigurarea protecției și bunăstării animalelor de pe rază Mun București;
 Acordarea de asistență medicală animalelor cu/fără stăpân, aflate în stare critică pe domeniul public, prin intervenția SMURV.

Obiectul de activitate se realizează prin următoarele activități:
 Capturarea câinilor fără stăpân;
 Transportul câinilor capturați în adăpost;
 Cazarea și hrănirea câinilor capturați, cu respectarea normelor și măsurilor sanitar-veterinare în vigoare;
 Asigurarea asistenței sanitar veterinare și controlul bolilor în adăposturi, exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii;
 Derularea și implementarea unor proiecte privind promovarea adopției, a sterilizării gratuite a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu/fără stăpân precum și organizarea de evenimente, ateliere și grupuri de lucru care să contribuie la responsabilizarea civică în respectarea drepturilor animalelor;
 Adopția la distanță a câinilor;
 Asigurarea situațiilor de urgență medical-veterinare prin ridicarea animalelor cu/fără stăpân , care sunt rănite, prin SMURV, cu ambulanța veterinară;
 Actualizarea și gestionarea bazei de date, rezultată din activitatea ASPA privind efectivul canin, precum și alte informații primite de  la terți, specifice obiectului de activitate al instituției.

Scopul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București:
 Reducerea numărului de câini fără stăpân prin promovarea adopției. Promovarea adopției se va realiza prin derularea și implementarea de programe.
 Schimbarea mentalității colective a cetățenilor bucureșteni față de actul de adopție și responsabilitate civică în respectarea drepturilor animalelor într-o capitală europeană;
 Diminuarea cazurilor de abandon a animalelor;
 Derularea și implementarea unor programe utilizând animale pregătite special în acest sens în școli/licee/centre de seniori/alte instituții în vederea schimbării percepției cetățenilor bucureșteni privind animalele fără stăpân;
 Îmbunătățirea sănătății și bunăstării câinilor din adăposturi prin asigurarea asistenței sanitar-veterinare , stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună cu sau fără stăpân, prevenirea abandonului și a pierderii câinilor de rasă comună, facilitarea recuperării câinilor pierduți, reducerea apariției rabiei și a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătății oamenilor.
 Eutanasierea ca ultimă măsură după ce au fost parcurse celelalte metode, în conformitate cu prevederile Strategiei pentru Protecția și Bunăstraea Animalelor București, adoptată prin HCGMB nr. 170/2017. Se vor eutanasia câinii din adăposturi care sunt bolnavi cronic și incurabil, nerevendicati, neadoptați și fără a avea decizie de prelungire în adăpost.

Proiecte și campanii despfășurate de ASPA în 2018

Festivalul dedicat animalelor de companie PET FEST 

Prima ediție PET FEST a fost organizată între 29 iunie - 1 iulie 2018, în Parcul Alexandru Ioan Cuza - Insula câinilor, sectorul  3. Au participat expozanți din toate domeniile de interes: crescători, cabinete veterinare, producători de mâncare, producători de medicamente, asociații, ONG-uri, cluburi de dresaj și au fost promovate adopțiile. Cea de-a două ediție a festivalului, desfășurată sub sloganul - 100 de ore dedicate animalelor de companie în an centenar - a avut loc între 3 - 7 octombrie în același loc și a fost un succes și mai mare. Toți câinii aduși de ASPA la eveniment, 30 la număr, au fost adoptați.

Campania STERILIZAREA NU TE COSTĂ NIMIC 

Campania s-a desfășurat timp de 8 săptămâni, între 22 octombrie - 16 decembrie 2018. În cadrul programului fiecare cetățean al Mun București a putut beneficia de sterilizarea gratuită a maximum două animale într-unul dintre cele 11 cabinete veterinare, partenere în campanie. La finalul programului aproape 3000 de animale au fost sterilizate gratuit.

Campania ADOPTĂ BUCURIE 

Adoptă Bucurie este campania principală a instituției care se desfășoară zi de zi, de luni până vineri, în centrele de adopții sub sloganul: La ASPA adopți mai mult decât un cățel, adopți bucurie! Adopțiile sunt gratuite. În anumite perioade centrele își deschid porțile și în weekend pentru creșterea numărului de adopții. Un astfel de exemplu au fost târgurile de adopții desfășurate la ASPA Bragadiru în perioada 16 - 18 noiembrie 2018 și ASPA Mihăilești în perioada 23 - 25 noiembrie 2018 în cadrul campaniei ADOPTĂ BUCURIE. În urmă acestor ediții peste 100 de căței au fost adoptați.

Campania ADUCEM BUCURIE 

Pe 3 decembire 2018, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, ASPA a lansat campania ADUCEM BUCURIE. Programul, implementat pentru al doilea an consecutiv, s-a desfășurat în perioada       3 - 19 decembrie 2018 în zeci de centre din Capitală. Cățeii din centrele de adopții ASPA au vizitat copiii, seniorii, persoanele cu nevoi speciale și persoanele defavorizate din București pentru Activități Asistate de Animale (AAA). Ambele scopuri ale acestei campanii au fost atinse – cățeii au bucurat aproximativ 1700 de beneficiari, iar la finalul programului au fost adoptați.

Note

Bibliografie 
 www.aspa.ro
  ASPA București
  Pet Fest București, 2018

Organizații guvernamentale din România